(некоторое время называлась Kotobuki System Co., Ltd.)— японская компания, специализирующаяся на разработке и выпуске видеоигр для приставок. Расположена в посёлке Сейка, в префектуре Киото. Основана в 1984 году как филиал компании Kotobuki Engineering & Manufacturing Co., Ltd. В 1985 году начала выпускать игры, изначально для игровой приставки NES. Первой игрой, которую выпустила компания, была Dough Boy. В дальнейшем компания выпускала игры и для других игровых систем, в том числе: GameBoy, SNES, PlayStation и PlayStation 2, Nintendo 64, GameCube, Xbox, Nintendo DS и Wii. В 2001 году компания открыла филиал в США — Kemco U.S.A, Inc., нацеленную в первую очередь на североамериканский и европейский рынки. Среди наиболее известных игр Kemco — серия автосимуляторов Top Gear и The Bugs Bunny Crazy Castle.

Список игр 
Список игр, разработанных или выпущенных компанией Kemco Corporation по игровым системам.

Игры для NES

Игры для Famicom Disk System

Игры для Game Boy

Игры для Sharp X68000

Игры для SNES

Игры для VirtualBoy

Игры для PlayStation

Игры для Nintendo 64

Игры для Game Boy Color

Игры для PlayStation 2

Игры для Game Boy Advance

Игры для GameCube

Игры для Xbox

Игры для Nintendo DS

Игры для Nintendo Wii

Выпуск остановлен

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании 
 Kemco на сайте MobyGames 

Компании, основанные в 1984 году
Производители компьютерных игр Японии